Duprez ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Duprez (1806–1896), französischer Tenor, Komponist und Gesangslehrer
 June Duprez (1918–1984), britische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Du Prez
 Deprez
 Duprès
 Dupré
 Duprey